Ромрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 38 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ромрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ромрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена